Filoteo di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 979 al 1003
 Filoteo di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1435 al 1459